In 1952 werd het twintigste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Everton werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1952
Competitievoetbal 1951/52